est un personnage du manga Naruto.

Création et conception

Profil 

Il a quitté le village de Suna, il y a vingt ans (probablement à cause de ses expériences sur les corps humains), pour rejoindre Akatsuki, au sein de laquelle il fait équipe avec Deidara (qui a remplacé Orochimaru après la désertion de ce dernier). 
Il est le petit-fils de Chiyo, l'aïeule de Suna. Il a l'allure d'un jeune adolescent mais est bien plus vieux en réalité. Comme Kankurô, c'est un marionnettiste qui utilise des pantins pour le combat, mais Sasori a élevé son art à un niveau encore inégalé, ce qui fait de lui un adversaire bien plus redoutable (avec ses pantins, il aurait ravagé un pays entier). C'est un grand "artiste" dans le domaine des marionnettistes. Les propres marionnettes de Kankuro portent sa marque, un scorpion rouge.
En plus d'être le plus doué des marionnettistes, Sasori est également un expert en poison.

Ses premières marionnettes furent à l'image de ses deux parents dans l'espoir de ressentir à nouveau l'amour de ses parents, tués par le Croc-Blanc de Konoha, mais cela fut un échec. Chiyo se servira plus tard, après avoir appris sa réapparition aux côtés d'Akatsuki, de ces marionnettes pour lui porter le coup fatal. Son surnom vient de sa marionnette usuelle au combat, Hiruko, qui dispose d'une large queue empoisonnée à la manière du scorpion (sa marionnette personnelle possède également le même genre d'arme).

Sasori possède 298 pantins pour le combat, et est le seul à connaître la technique permettant de créer des hitokugutsu, des pantins à partir d'êtres humains et dotés de chakra. Il a ainsi tué, puis transformé le  Kazekage en pantin, tout en lui conservant toutes ses techniques de très haut niveau (ce qui explique pourquoi les hommes de Suna n'ont jamais retrouvé le cadavre de leur kazekage durant la  guerre ninja). Il s'est également débarrassé de son propre corps au profit d'une marionnette, ce qui lui permet de se réfugier dans d'autres pantins en cas de besoin. Le seul vestige du vrai Sasori est son « cœur », qu'il garde dans un reliquaire placé sur sa poitrine. Ce reliquaire peut animer les pantins avec l'âme de Sasori et il peut se déplacer pour se greffer sur les divers pantins. C'est le seul point faible de Sasori et la garantie de son immortalité. Il sera défait par Sakura et Chiyo au terme d'un combat titanesque.

Son anneau de l'Akatsuki représente la vierge : Gyokuno, porte le signe  de la « sphère » (Gyoku) et se situe sur le pouce gauche. Il est considéré comme l'un des meilleurs membres de l'organisation par Deidara, bien que ce dernier dénigre ironiquement son « art » par rapport au sien. De plus Sasori porte sa bague sur le pouce, signe distinctif des chefs, comme Pain. Il est assez impatient, et déclare plusieurs fois qu'il déteste attendre, ou faire attendre les gens.

L’épisode hors-série « L'Âme des marionnettes » développe une partie de son enfance. Lorsqu’il était genin, Sasori était déjà considéré comme un génie en matière de marionnettes, et créa pour sa grand-mère, Chiyo, les trois premières marionnettes utilisées par Kankurô. Sasori avait un ami de son âge, Komushi, qui servait d’intermédiaire entre lui et sa grand-mère, qui restait à distance de lui. Lorsque Komushi perdit son bras droit sur le champ de bataille, il lui créa une prothèse à partir du bras d'une marionnette, que Komushi pouvait utiliser comme un véritable bras, doté d'une lame rétractable et empoisonnée. Lorsque Komushi meurt quelque temps plus tard, ayant par erreur ingéré le poison de Sasori, sa mère supplie ce dernier de lui ramener son fils ; peu de temps après, il attaque Chiyo avec une marionnette, dont le bras droit porte une lame rétractable : il a transformé le reste du corps de Komushi et en a fait son premier hitokugutsu. Lorsqu'il présente cette marionnette à Chiyo, il déclare, sans la moindre émotion, qu'il a terminé ce que lui avait demandé la mère de Komushi.

Le combat contre Sakura et Chiyo 

Lors de son combat contre Sakura et Chiyo, il utilisera d'abord Hiruko, qui attaquera avec sa queue ainsi que des aiguilles empoisonnées dans sa bouche, mais Hiruko sera détruit par Sakura. Puis, Sasori invoqua la marionnette du Troisième Kazekage, et il tentera de tuer Sakura avec d'abord une lame, qui finalement ne touchera pas Sakura mais la queue d'Hiruko manipulée par Chiyo. Puis, avec des milliers de bras invoqués, que Sakura évitera de justesse, et enfin avec un nuage de poison, que Sakura dissipera avec un parchemin explosif. Puis le  kazekage affrontera les premiers pantins de sa propre création : « Papa » et « Maman ». Après s'être affronté avec des armes, Sasori utilisera la « Bruine de limaille », Satetsu Shigure, et attaquera les deux femmes avec, paralysant « Papa » et « Maman », puis attaquera Sakura. Finalement, Sakura détruira le Troisième, et Sasori utilisera son propre corps contre Chiyo et Sakura, mais il sera finalement détruit par Sakura… Avant de se reconstruire. Il invoquera cent marionnettes, et attaquera les deux femmes. Sakura réussira à sceller Sasori… Cependant, celui-ci avait transféré son cœur dans une autre marionnette, qui transpercera le ventre de Sakura. Chiyo injectera l'antidote dans le corps de Sakura, et elle se soignera. Sasori décida de l'achever avec un coup de katana, mais Chiyo lui transpercera le cœur avec « Papa » et « Maman ». Sasori dira à Sakura qu'il avait rendez-vous avec son espion de chez Orochimaru dix jours plus tard, avant de rendre l'âme. Chiyo constate que son petit-fils s'est laissé tuer, car elle dit plus tard qu'il aurait pu esquiver sa dernière attaque.

La  guerre Ninja 

Sasori est invoqué par Kabuto lors de la  guerre ninja ; il est mis en équipe avec Deidara, Shin et Chûkichi, pour former l'unité d'embuscade d’Akatsuki. N’ayant plus aucune marionnette, il utilise ses fils de chakra pour manipuler les coéquipiers d'Anko qui ont été capturés par Kabuto. Il combat Kankurô, qu'il pensait mort, et commence par se sentir fier d'être un produit de la « Réincarnation des âmes », car il a enfin atteint son but de devenir complètement une marionnette immortelle. Il se montre néanmoins impressionné par la nouvelle maîtrise dont Kankurô fait preuve, et finit par se faire piéger dans l'une des deux marionnettes Kuroari utilisées par ce dernier. Après avoir discuté avec Kankurô, Sasori accepte le fait que ce sont ses créations qui le rendent immortel, et se libère de lui-même de son invocateur, après avoir confié à son adversaire les marionnettes « papa » et « maman », et les générations futures de marionnettistes.

Capacités 

Sasori est un génie dans l'art de manipuler des marionnettes. Son talent réussit à lui faire créer toutes sortes de marionnettes aussi complexes que variées, il peut même transformer les gens qu'il tue en pantins et se servir d'eux comme arme de combat tout en exploitant leur technique. 

Toutes les armes de Sasori sont imprégnées de poison, il a réussi à mettre au point un poison qui tue inexorablement les victimes en trois jours à la moindre égratignure par une de ses armes même un pic de la limaille de fer qu'il peut créer. Sakura réussira toutefois à en faire un antidote grâce aux leçons de Tsunade qui durant la grande guerre mettait toujours en échec les poisons de Suna.
Ses marionnettes sont entre autres :
 Hiruko
C'est la principale marionnette de Sasori. Il s'en sert comme d'une énorme armure (Hiruko est suffisamment grand pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur).
En fait, il s'en sert aussi pour garder son anonymat et à part les membres d'Akatsuki et Chiyo personne ne sait que ce n'est pas son vrai corps (d'ailleurs même les membres d'Akatsuki ne connaissent pas son vrai visage).
Hiruko est dotée d'une énorme carapace dorsale et d'une large queue de scorpion empoisonnée. La bouche de Hiruko peut tirer des aiguilles empoisonnées et son bras gauche est une sorte de bombe à fragmentation, contenant également des aiguilles, les dites aiguilles sont bien sûr toutes empoisonnées.
Hiruko sera détruite par Sakura en un seul coup de poing.
 Le  Kazekage, ou Le Prodige 
Cette marionnette est, selon l'aveu de Sasori, sa préférée et celle qui a été la plus difficile à obtenir.
Côté armement elle dispose de larges épées sur son bras droit alors que son bras gauche contient des parchemins d'invocation un peu spéciaux. Ces parchemins peuvent invoquer des bras supplémentaires (environ une centaine) pour écraser l'ennemi, ils peuvent également lancer des kunaïs ou tirer du gaz toxique.
Lorsque Sasori le veut, il peut décrocher la marionnette des bras invoqués et remplacer sa main par une sorte de lame tournante empoisonnée.
Toutes ces armes ne sont rien pourtant comparé au jutsu unique du troisième : le Satetsu (manipulation de la limaille de fer) agit un peu comme le sable de Gaara, il peut prendre n'importe quelle apparence, est manipulable à volonté, peut trancher à peu près n'importe quoi et est empoisonné.
Le  sera finalement détruit par Sakura. C'est de loin le pantin le plus puissant vu à ce jour.
 Sasori
C'est la marionnette personnelle de Sasori et son ancien corps mécanisé.
Il dispose d'un armement assez important, allant du lance-flammes (dans l'anime, il peut également utiliser de l'eau et modifier la puissance du jet ; on voit d'ailleurs qu'à pleine puissance, il fend les pierres et touche les nuages) aux lames rotatives dans le dos et quatre parchemins d'invocation de techniques. Il a également un câble métallique déroulant, doté d'un dard, et tout son armement est enduit de poison.
Grâce à ce pantin, il peut manipuler cent autres pantins à la fois, ou s'implanter dans plusieurs pantins. C'est également avec ce corps que Sasori est devenu immortel ; cependant, il n’a pu se transformer totalement en marionnette, et son cœur, seul élément humain restant et placé dans la poitrine du pantin est son point faible.
Cette marionnette est immobilisée par Chiyo avec une technique qui absorbe le chakra, mais Sasori transporte alors son cœur dans un autre pantin, avant qu’il ne soit transpercé par les épées des marionnettes de Chiyo.
 Les hito-kugutsu
Les hitokugutsu sont des humains, victimes de Sasori qu'il a transformé en marionnettes.
Sasori possède en tout 298 pantins, dont certains qui, comme le , devaient posséder des techniques et des compétences spéciales, sans compter les améliorations apportées par Sasori lui-même (poison, armes, armures…). D’après un épisode hors-série de l’anime, il aurait réalisé sa première marionnette humaine à partir du corps de son meilleur ami, Komushi, lorsqu’il était genin. 
Hormis ses propres marionnettes, Sasori a également construit les marionnettes que Chiyo et Kankuro utilisent au combat.

Apparition dans les autres médias 

Sasori apparaît dans une série de jeux vidéo concernant Naruto Shippuden ainsi que dans certains OAV et des arcs filler de la série.

Réception

Techniques 

Les techniques ci-dessous sont tirées du manga, et sont toutes utilisées officiellement par Sasori. Elles sont placées par ordre d'apparition :

 
 Sasori peut créer un clone à l'effigie de sa marionnette Hiruko.
 
 Sasori place une aiguille dans le cerveau d’un espion qui lui fait oublier qu’il travaille pour lui ; l’espion peut donc s’intégrer en toute bonne foi et sans dangers dans la communauté qu’il doit intégrer. Quand Sasori détruit à distance l’aiguille, l’espion retrouve ses souvenirs et entre en action.
 
 Cette technique consiste à former des fils de chakra, très fins, qui permettent de diriger les marionnettes.
 Pour son ultime technique de contrôle de 100 marionnettes à la fois, les fils ne sont plus dirigés par ses doigts, mais reliés à son torse (pour atteindre son cœur probablement).

 Technique utilisée avec la marionnette Hiruko.
Le bras gauche de cette marionnette est une torpille, qui est propulsée vers l'adversaire.
Cette torpille est recouverte de cylindres, qui sont dispersés dans tous les sens puis s'ouvrent pour tirer une quantité incalculable d'aiguilles empoisonnées.
 
 Cette technique permet d'invoquer une multitude de bras de marionnettes par le biais de sceaux apposés sur le bras gauche du troisième Kazekage. Ces bras peuvent écraser l'ennemi; ils contiennent aussi des pièges comme du gaz empoisonné et des kunais attachés à des cordes.
 
Sasori peut utiliser la capacité unique de sa marionnette, le troisième Kazekage (dit, « Le Prodige ») pour attaquer ses adversaires avec de la limaille de fer. Celle-ci est enduite du poison du marionnettiste, ce qui sans l'antidote mène à une mort certaine à la première égratignure. La limaille de Sasori lui permet aussi de bloquer les mécanismes d’autres marionnettes, comme le bras-bouclier de sa grand-mère, Chiyo.
Avec la « Bruine de limaille », Sasori envoie de la limaille de fer sous forme de petits pics plus ou moins profilés sur l’adversaire.
 
Grâce au pouvoir électromagnétique du troisième Kazekage, de la limaille de fer en forme d'ailes apparait sur le dos de la marionnette et la limaille prend la forme d'objets gigantesques de formes géométriques (dans le combat contre Sakura et Chiyo, une pyramide et un bloc). Sasori peut manipuler ces objets pour écraser l'ennemi.
 
Sasori envoie en l’air de la limaille de fer qui descend en une multitude de branches. Les ramifications métalliques se rapprochent de plus en plus jusqu’à former un dôme sur le champ de bataille. Arrivé au niveau du sol, le réseau de limaille est tellement dense qu’il est impossible pour l’adversaire d’éviter les blessures.
 Le pantin incinérateur
 Des canons sortent des paumes de Sasori qui lancent des flammes. La température est telle, que la roche fond à une exposition prolongée de ces flammes.
 Cette technique du lance-flammes semble être limitée dans le temps par le parchemin fixée sur son dos.
 
 Sasori, grâce à un parchemin, peut invoquer cent marionnettes qu'il contrôle en même temps.
 Les cent marionnettes se battent surtout à l'épée et aux armes blanches et il compte sur leur nombre pour écraser les adversaires. La vraie dangerosité de ces pantins est que la moindre éraflure entrainée par leurs armes imbibées de poison est fatale !
 C'est avec cette technique qu'il a conquis un pays entier.
 Au fur et à mesure que les marionnettes sont détruites, Sasori se concentre mieux sur les restantes, ce qui les rend plus difficiles à combattre.

 Technique qui permet à un marionnettiste de contrôler une tierce-personne après avoir attaché au préalable des fils de chakra sur celle-ci. Le manipulateur pourra agir intégralement sur la personne, comme une marionnette; ce qui en fait une technique extrêmement utile pour faire esquiver les attaques adverses à la personne manipuler (le marionnettiste, étant en retrait, à une meilleure vue d'ensemble sur le combat et peut donc réagir plus vite).
 Sasori utilise cette technique lors de la quatrième grande guerre ninja après avoir été invoqué par la « Réincarnation des âmes » de Kabuto, faute de marionnettes à manipuler.

Anime 

 Le canon d'eau sous pression
 De l'eau sous pression sort des canons sur les paumes de Sasori, cette eau est assez puissante pour briser des rochers. Il peut affiner les jets d'eau en faisant pivoter ses mains; cela lui permet par la suite de tout trancher (même les nuages). 
 Tout comme son lance-flammes, il semblerait que cette technique soit aussi limitée par un autre parchemin, lui aussi, fixé sur son dos.

Bibliographie

Voir aussi

Tomes

Notes et références 

Méchant de fiction
Meurtrier de fiction
Tueur de masse de fiction
Personnage de fiction créé en 2005